Болгарський національний футбольний дивізіон 1939-40 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних змагань Болгарії. Чемпіоном вперше став ЖСК (Софія).

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf 

1939-40
Болгарія
Болгарія